Klicpera ist der Familienname folgender Personen:

 Václav Kliment Klicpera (1792–1859), tschechischer Schriftsteller und Dramatiker
 Christian Klicpera (1947–2012), Psychologe und Hochschullehrer